Die Aeromexico Jalisco Open 2013 waren ein Tennisturnier, welches vom 8. bis 13. April 2013 in Guadalajara, Mexiko stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 6. April bis 7. April statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler haben sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Maximilian Neuchrist
 Peter Torebko
 Bumpei Satō
 Marin Draganja

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 54 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 45 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 44 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Guadalajara (Mexiko)